Espressionismo – movimento artistico
 Espressionismo – movimento nato nel 1900 nella danza
 Espressionismo – avanguardia letteraria nata nei primi anni del 1900